«Хроника объявленной смерти» — повесть Габриэля Гарсиа Маркеса (1981)
 «» — фильм Франческо Рози по повести Маркеса (1987)